Kép (thị trấn), een thị trấn in het district Lạng Giang in de Vietnamese provincie Bắc Giang.
 Kép (Hương Sơn), een gehucht in xã Hương Sơn in het district Lạng Giang in de Vietnamese provincie Bắc Giang.